Шведская спичка — рассказ Антона Павловича Чехова. Написан в 1884 году, впервые опубликован в 1884 году в альманахе «Стрекоза» с подписью А. Чехов. Был неоднократно экранизирован.

Публикации 
Предложение написать рассказ исходило от редактора журнала «Стрекоза» И. Ф. Василевского. Чеховым, по словам автора, была написана пародия на уголовные рассказы:
Дав рассказу название «Шведская спичка», автор имел в виду издаваемые в России сочинения «уголовного» жанра, занимавшие большое место в прессе 80-х годов XIX века.

Рассказ «Шведская спичка» (Уголовный рассказ) был написан в 1884 году, впервые опубликован в 1884 году в альманахе «Стрекоза» с подписью А. Чехов. В 1886 году рассказ был включен в сборник «Пестрые рассказы», вошел также в издание собраний сочинений А. П. Чехова, издаваемого А. Ф. Марксом.

При жизни Чехова рассказ был переведен на датский, немецкий, польский, румынский и чешский языки.

В Театре наций поставлен спектакль «Шведская спичка», режиссер: Никита Гриншпун.

Сюжет 
Рассказ состоит из двух частей. В первой части повествуется о следующем событии: Утром 6 октября 1885 года к приставу пришел управляющий отставного гвардии корнета Кляузова, агроном и механик Псеков. Он заявил, что его хозяин, Марк Иванович Кляузов, убит. Становой пристав, вместе с понятыми, прибыл на место происшествия, чтобы изучить детали и опросить свидетелей. Оказалось, Кляузов уже неделю не выходил из комнаты, поэтому все сразу решили, что он убит. Через два часа приехал следователь Николай Ермолаевич Чубиков и его помощник Дюковский. На месте преступления были найдены следы борьбы, обгоревшую шведскую спичку, а за окном — пятна, похожие на кровь. Единственной зацепкой в поисках убийцы стал огарок спички, так как местные крестьяне еще не могли пользоваться такими спичками.

Во второй части описываются события, происшедшие через двенадцать дней после предполагаемого происшествия. Дюковский продолжает вести поиск, допрашивает ранее судимого Николая Тетехова, описывает ему предполагаемое преступление, потом обнаруживает, где продают и кто купил спички. Дюковский строит различные догадки, каким образом было совершено убийство, ни разу не усомнившись в правильности своих выводов. Оказалось, шведские спички покупает только жена станового, Ольга Ивановна. Чубиков не хочет верить в причастность ее к убийству, но Дюковский настаивает и они едут к жене станового, чтобы предъявить обвинения. Кляузова Марка Ивановича находят в бане спящим. Там он уже с неделю ест, пьет и предается любовным утехам с Ольгой Ивановной.

На вопрос мужа «Зачем приезжал следователь?», Ольга Ивановна сказала, чтобы сообщить, что Кляузов найден у чужой жены. Становой укоряет Марка Иваныча в распутстве.

Экранизация 
По рассказу А. П. Чехова «Шведская спичка» в 1922 году режиссёром Евгением Славинским был снят одноимённый немой художественный фильм, также режиссёром Константином Юдиным в киностудии «Мосфильм» в 1954 году по нему была снята ещё одна экранизация.

Зарубежные экранизации:
 1965
 Шведская спичка (ТВ, Венгрия), режиссёр Шандор Сёньи
 Шведская спичка / Ruotsalainen tulitikku (ТВ) (Финляндия), режиссёр 
 Шведская спичка / La cerilla sueca (ТВ) (Испания), (сериал «Новелла»)
 1967 — Шведская спичка / Das schwedische Zündholz (ТВ) (ФРГ), режиссёр 
 1969 — Шведская спичка / Svedske sibice (ТВ) (Югославия), режиссёр Драголюб Сварч
 1982 — Шведская спичка / Švédská zápalka (ТВ) (Чехословакия), режиссёр

Литература 
 Чехов А. П. Шведская спичка // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.

Примечания

Ссылки 

Рассказы 1884 года
Рассказы Антона Чехова
Произведения, впервые опубликованные в альманахе «Стрекоза»